Râul Lunca se poate referi la:

 Lunca - afluent al râului Ciunca
 Lunca - afluent al Jijiei
 Lunca Mare